Степанков, Константин: Степанков, Константин Константинович (1962—2012) — советский киноактёр, украинский режиссёр. Сын К. П. Степанкова.
 Степанков, Константин Петрович (1928—2004) — актёр, педагог, народный артист СССР. Отец К. К. Степанкова.